Пыжьян:

 Пыжьян — подвид рыб обыкновенного сига из рода сигов, семейства лососёвых.
 Пыжьян — река в России, протекает в Республике Коми.